Ниже перечислены все 63 футболиста, принимавшие участие хотя бы в одном матче национальной сборной Черногории против национальных сборных других стран.

Список обновлен  30 августа 2019‎ года. Последний матч: 10 июня 2019, Чехия — Черногория 3:0.

Список игроков

Ссылки 
 Список игроков сборной Черногории на сайте EU-Football.info

Черногория